Le Petit Marseillais est une marque de savon, gel douche et shampoing appartenant aux Laboratoires Vendôme (rachetés en 2006 par Johnson & Johnson).
 Le Petit Marseillais est un quotidien paru de 1868 à 1944 à Marseille.